Шате́ль-Шеэри́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Гранпре. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08109.

Коммуна расположена приблизительно в 200 км к востоку от Парижа, в 60 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 60 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 163 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 96 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 68 были экономически активными, 28 — неактивными (показатель активности — 70,8 %, в 1999 году было 65,1 %). Из 68 активных работали 59 человек (32 мужчины и 27 женщин), безработных было 9 (4 мужчины и 5 женщин). Среди 28 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Бывший монастырь Шеэри (XVIII век). Исторический памятник с 1990 года.
 Замок Шатель.
 Кирпичный завод, теперь дом (XIX век). Памятник культурного значения.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны